Kennedy kan syfta på:
 Kennedys hjärna – roman av Henning Mankell, 2005
 Kennedys sjukdom – ärftlig neuromuskulär sjukdom
 Dead Kennedys – amerikanskt punkband
 G.D. Kennedy – svenskt fullriggat skolskepp, senare känt som af Chapman (1888)
 Mr. Kennedy – artistnamn för wrestlaren Ken Anderson
 The Jamie Kennedy Experiment – amerikansk TV-serie

John F. Kennedy, USA:s president 1961−1963
 John F. Kennedy (1917–1963), biografisk artikel
 Mordet på John F. Kennedy
 Kennedyklanen – hans familj

Personer
 Kennedy (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 John Kennedy (olika betydelser) – ett namn och personer med namnet
 Kennedy (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Personer med förnamnet Kennedy
 Kennedy Bakircioglu (född 1980), svensk fotbollsspelare
 Kennedy Igboananike (född 1989), nigeriansk-svensk fotbollsspelare
 Kennedy Jones (1865–1921), brittisk tidningsman
 Kennedy Katende (född 1985), svensk boxare
 Kennedy McKinney (född 1966), amerikansk boxare
 Kennedy Mweene (född 1984), zambisk fotbollsmålvakt
 Kennedy Ochieng (född 1971), kenyansk kortdistanslöpare

Företeelser uppkallade efter John F. Kennedy
 John F. Kennedy Center for the Performing Arts – kulturcenter, Washington, D. C.
 John F. Kennedy International Airport – New York, New York
 John F. Kennedy School of Government – Harvard University, Cambridge, Massachusetts
 John F. Kennedy Space Center – Cape Canaveral, Florida
 USS John F. Kennedy (CV-67) – ett amerikanskt hangarfartyg i tjänst 1968-2007
 USS John F. Kennedy (CVN-79) – ett framtida hangarfartyg av Gerald R. Ford-klass i amerikanska flottan
 Presidente Kennedy – två kommuner i Brasilien

Företeelser uppkallade efter Jacqueline Kennedy Onassis
Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir – vattensamling, tidigare dricksvattenreservoar i Central Park, New York, USA
 Jacqueline Kennedys trädgård – anläggning vid Vita huset, Washington, District of Columbia, USA

Geografi

Antarktis 

 Cape Kennedy, Antarktis, 
 Mount Kennedy, Antarktis, 
 Kennedy Glacier

Australien
 North Kennedy River
 Port Kennedy

Kanada 
 Kennedy Channel
 Kennedy Island
 Kennedy Lake

USA 

 Kennedy, Alabama, ort, Lamar County, 
 Kennedy, Minnesota, ort, Kittson County, 
 Kennedy, New York, ort, Chautauqua County, 
 Kennedy, Kalifornien, ort, San Joaquin County,

Se även
 Kennedy Peak
 Kennedy Ridge
 Kennedy River
 Mount Kennedy

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn